Le traité de Buffalo Creek fait référence à plusieurs traités entre les États-Unis et les Amérindiens.

 
 Traité de Buffalo Creek (1838)